Kurisch bezieht sich auf:

 das Volk der Kuren
 die kurische Sprache (Altkurisch)
 Nehrungskurisch

Siehe auch:
 Kurländisch